Lorentz Creutz ist der Name folgender Personen:

* Lorentz Creutz der Ältere (1615–1676), schwedischer Freiherr und Admiral
 Lorentz Creutz der Jüngere (1646–1698), schwedischer Freiherr und Hofbeamter